Economie
 Ackermans & van Haaren, Belgisch bedrijf

Onderwijs
 Stan Ackermans Instituut

Personen met de achternaam Ackermans
 Ger Ackermans, Nederlands journalist
 Pieter Jacobus Ackermans, Nederlands officier
 Stan Ackermans, Nederlands wiskundige
 Stefan Ackermans, Vlaams presentator

Zie ook 
 Ackerman (doorverwijspagina)
 Ackermann (doorverwijspagina)